Die Interwetten International Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 25. bis zum 27. Februar 2022 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das erste Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Austragungsort war die SACHSENarena in Riesa. Bis zu 2000 Zuschauer durften dabei den einzelnen Sessions beiwohnen.

Nach 2018 und 2019 gewann der Waliser Gerwyn Price zum dritten Mal dieses Turnier und verhinderte zugleich durch den 8:4-Finalsieg gegen Peter Wright dessen Übernahme der Führungsposition in der PDC Order of Merit.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Da ein ursprünglich geplantes drittes Event der European Darts Tour 2021 nicht stattgefunden hat, wurden einige der Qualifikationskriterien übernommen.

Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2021
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 7. Juli 2021
 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 24. Februar 2022 (nach Absage: 5)
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 23. Februar 2022 (siehe: Besonderheiten beim Associate Member Qualifier)
 1 Gewinner eines European Associate Member Qualifiers vom 5. Juli 2021
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 29. Februar 2020
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 1. August 2021

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Joe Cullen
  José de Sousa
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  James Wade
  Devon Petersen
  Krzysztof Ratajski
  Dirk van Duijvenbode
  Damon Heta
  Danny Noppert
  Brendan Dolan
  Mensur Suljović
  Nathan Aspinall

Tour Card Qualifier
  Kim Huybrechts
  Florian Hempel
  Dimitri Van den Bergh
  Jermaine Wattimena
  Rob Cross
  Luke Woodhouse
  Martin Lukeman
  Krzysztof Kciuk
  Daryl Gurney
  Jeff Smith
  Ritchie Edhouse
  Madars Razma
  Mervyn King
  Ryan Joyce
  Andy Boulton
  Ron Meulenkamp
  Gabriel Clemens
  Keane Barry
  Vincent van der Voort

  Lewis Williams
  Ryan Searle
  Wayne Jones
  Simon Whitlock
  Adam Gawlas

Associate Member Qualifier
  Danny van Trijp
  Brian Raman

Host Nation Qualifier
  Fabian Schmutzler
  Niko Springer
  David Schlichting
  Dragutin Horvat
  Nico Kurz

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  János Végső

Besonderheiten beim Associate Member Qualifier 
Beim Associate Member Qualifier am 23. Februar 2022 galten andere Teilnahmebedingungen als bei den anderen Associate Member Qualifiern für die European Tour 2022. Im Jahr 2021 wurden die Associate Qualifier in UK und European aufgeteilt. Dies führte dazu, dass bereits am 5. Juli 2021 ein European Associate Member Qualifier für ein potenzielles drittes Turnier der European Darts Tour 2021 gespielt wurde. Nachdem jedoch feststand, dass kein drittes Turnier 2021 ausgetragen werden soll, wurde das Teilnehmerfeld des ersten European Tour-Events des Jahres 2022 mit den bereits qualifizierten Spielern für dieses dritte Turnier aufgefüllt. Da kein UK Associate Member Qualifier ausgetragen wurde, war nur noch ein Startplatz in dieser Kategorie zu vergeben.

Beim ersten Associate Member Qualifier des Jahres am 23. Februar 2022 wurde damit – anders als bei den anderen Qualifiern – nur ein Startplatz vergeben. An diesem durften alle Spieler teilnehmen, welche an der PDC Qualifying School 2022 teilgenommen hatten. Da kein Tour Card Holder Qualifier mit den Tour Card-Holdern von 2022 ausgetragen wurde, durften außerdem die Spieler, welche sich ihre Tour Card erst in diesem Jahr erspielt hatten, am Qualifier teilnehmen. Ausgeschlossen hingegen waren alle Spieler, welche bereits am European Associate Member Qualifier vom 5. Juli 2021 für das dritte European Tour-Event teilgenommen haben.

Turnierverlauf

Übertragung 
Das Turnier wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz live von DAZN übertragen. Im Rest der Welt war es über pdc.tv, den offiziellen Streaming-Anbieter der Professional Darts Corporation, zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022